Кюхельбе́кер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Кюхельбекер, Вильгельм Карлович (1797—1846) — русский поэт, декабрист.
 Кюхельбекер, Михаил Карлович (1798—1859) — лейтенант Гвардейского экипажа, декабрист, брат Вильгельма Кюхельбекера.

См. также 
 Кюхельбекер (дворянство)